Mužská čtyřhra Kremlin Cupu 2017 probíhala ve druhé polovině října 2017. Do deblové soutěže moskevského tenisového turnaje nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl kolumbijský pár Juan Sebastián Cabal a Robert Farah, jehož členové nestartovali společně. Farah se rozhodl turnaje nezúčastnit. Spoluhráčem Cabala se stal Ukrajinec Denys Molčanov, s nímž skončil v semifinále na raketách Mirného s Oswaldem.

Vítězem se stal nejvýše nasazený bělorusko-rakouský pár Max Mirnyj a Philipp Oswald, který ve finále zdolal bosensko-chorvatskou dvojici Damir Džumhur a Antonio Šančić po dvousetovém průběhu 6–3 a 7–5. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 250 bodů a získali premiérovou společnou trofej. 40letý Mirnyj vybojoval jubilejní padesátý deblový titul na okruhu ATP Tour, když se jeho spoluhráči postupně stalo 19 tenistů (včetně tří trofejí vybojovaných s Federerem). Pro Oswalda to bylo šesté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Max Mirnyj /  Philipp Oswald (vítězové)
  Hans Podlipnik-Castillo /  Andrej Vasilevskij (čtvrtfinále)
  Juan Sebastián Cabal /  Denys Molčanov (semifinále)
  James Cerretani /  Marc Polmans (1. kolo)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Kremlin Cup 2017